Aldo Rossi o Conde Rossi, feixista italià que envaí les illes Balears l'estiu de 1936
 Alessandro Pesenti Rossi, pilot de curses automobilístiques italià que va arribar a disputar curses de Fórmula 1
 Brett Rossi
 Cristina Peri Rossi (Montevideo, 1941), escriptora, professora de literatura, traductora i periodista uruguaiana
 Daniele De Rossi (Roma, 1983), futbolista italià que juga com a centrecampista
 Giovanna Rossi-Caccia (Barcelona, 1818 - ?), soprano catalana
 Giovanni Rossi (Bidart, 1926 - Ponte Tresa, Bèlgica, 1983), ciclista suís
 Giuseppe Rossi (Teaneck, Nova Jersey, 1987), futbolista italià
 Jean-Michel Rossi, nacionalista cors i un dels fundadors del FLNC
 José Rossi (Ajaccio, 1944) polític cors, President del Consell general de la Còrsega del Sud
 Jules Rossi (Acquanera di San Giustina, 1914 - Champigny-sur-Marne, 1968), ciclista italià professional entre 1935 i 1950
 Luigi Rossi (Torremaggiore, Pulla, c 1598 - Roma, 1653), compositor italià
 Mario Rossi (Roma, 1902 – 1992), director d'orquestra italià
 Mino de Rossi (Arquata Scrivia, 1931), ciclista italià
 Nicola Rossi-Lemeni (Istanbul, 1920 - Bloomington, Estats Units, 1991), baix turc nacionalitzat italià
 Paolo Rossi (Prato, 1956), futbolista italià
 Properzia de’ Rossi (1490 - 1530), escultora italiana del Renaixement
 Salomone Rossi (~1570 - 1630), compositor i violinista italià d'origen jueu 
 Valentino Rossi (1979, Pesaro), pilot de motociclisme italià